Charles de Lorraine-Vaudémont ist der Name folgender Personen:
* Charles de Lorraine de Vaudémont (1561–1587), französischer Kardinal 
 Charles Henri de Lorraine-Vaudémont, prince de Commercy (1649–1723), Thronpädententant für das Herzogtum Lothringen und Bar
 Charles Thomas de Lorraine-Vaudémont (1670–1704), Prinz von Vaudémont und Feldmarschall der österreichischen kaiserlichen Armee